Karaca ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname. Karaca hat die Bedeutung „Reh“.

Namensträger

Familienname 
 Abdullah Karaca (* 1989), deutscher Regisseur
 Cem Karaca (1945–2004), türkischer Rockmusiker
 Cem Karaca (Fußballspieler) (* 1976), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Çengiz Karaça (* 1974), deutscher Karambolagespieler
 Efecan Karaca (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Gizem Karaca (* 1992), türkische Schauspielerin
 Hayrettin Karaca (1922–2020), türkischer Unternehmer und Naturschützer
 Işın Karaca (* 1973), türkisch-zypriotische Popmusikerin
 Kani Karaca (1930–2004), türkischer Musiker und Sufimeister
 Reyhan Karaca (* 1970), türkische Popsängerin

Künstlername 
 Toto Karaca (İrma Felegyan; 1912–1992), türkische Schauspielerin armenischer Abstammung

Geographisches 
 Karaca (Hozat), Dorf in der Provinz Tunceli
Karaca (Doğubayazıt), ein Dorf im Bezirk Doğubayazıt der Provinz Ağrı. 
Karaca (Arsin), ein Dorf im Bezirk Arsin der Provinz Trabzon. 
Karaca (Çat), ein Dorf im Bezirk Çat der Provinz Erzurum. 
Karaca (Merkez)  ein Dorf im Bezirk Merkez der Provinz Çorum. 
Karaca (Gölova), ein Dorf im Bezirk Gölova der Provinz Sivas. 
Karaca (Insel), türkische Insel in der Provinz Muğla
Karaca (Marmaris), türkisches Dorf im Bezirk Marmaris in der Provinz Muğla.
 Karaça (Vushtrria), Ort in der Gemeinde Vushtrria, Kosovo
Siehe auch:

 Karacadağ

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname